Schöntal ist ein geographischer Name:

Orte in Deutschland:
 Schöntal, Gemeinde im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schöntal (Adolzhausen), Ortswüstung auf der Gemarkung der Stadtteils Adolzhausen von Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schöntal (Neustadt), Viertel der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Orte in Österreich:
 Schöntal (Hirschegg), Hirschegg Kleinwalsertal 

Ort in der Schweiz:
 Schöntal (Zell ZH), Quartierteil der Gemeinde Zell im Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Orte in Polen:
 Schöntal, bis 1903 Dossoczyn, Kreis Graudenz, Westpreußen, seit 1945: Dusocin, Dorf im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Schöntal, bis 1930 (Groß) Jesziorken, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorki Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Sonstiges:
 Schöntal (Aschaffenburg), Park, Landschaftsgarten in der Stadt Aschaffenburg, Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Schönthal
 Schöntalbach